Список эпизодов американского телесериала «Мадам госсекретарь».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background-color: #000000; color: #100; text-align: center; top" |
|1
| 22
| 21 сентября 2014
| 3 мая 2015
|-
| style="background-color: #849BA1; color: #100; text-align: center; top" |
| 2
| 23
| 4 октября 2015
| 8 мая 2016
|-
| style="background-color: #B41E4B; color: #100; text-align: center; top" |
| 3
| 23
| 2 октября 2016
| 21 мая 2017
|-
| style="background-color: #183C90; color: #100; text-align: center; top" |
| 4
| 22
| 8 октября 2017
| 20 мая 2018
|-
| style="background-color: #DEB887; color: #100; text-align: center; top" |
| 5
| 20
| 7 октября 2018
| 21 апреля 2019
|-
| style="background-color: #CF8442; color: #100; text-align: center; top" |
| 6
| 10
| 6 октября 2019
| 8 декабря 2019
|}

Список серий

Сезон 1 (2014–15)

Сезон 2 (2015–16)

Сезон 3 (2016–17)

Сезон 4 (2017–18)

Сезон 5 (2018–19)

Сезон 6 (2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Мадам госсекретарь